Suffragette, iemand die strijdt voor vrouwenrechten

 Die Suffragette, Duitse stomme film uit 1913
 Suffragette (film), Britse film uit 2015

 Suffragette City, lied van David Bowie uit 1976